

Urodzili się